Kulhavy oder Kulhavý ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Kulhavy (1925–2020), österreichischer Soziologe und Hochschullehrer
 Gerd Kulhavy (* 1961), deutscher Autor, Herausgeber und Unternehmer
 Jaroslav Kulhavý (* 1985), tschechischer Mountainbike- und Cyclocrossfahrer

Siehe auch
 Kulhawy

Familienname